Мере́ть:

 Мереть (приток Ини) — река в Кемеровской области.
 Мереть (приток Оби) — река в Алтайском крае и Новосибирской области.
 Мереть — посёлок при станции в Кемеровской области
 Мереть — село, Сузунский район Новосибирской области.